Le nom Spock peut désigner :
Spock, personnage de Star Trek ;
Benjamin Spock, un pédiatre ;
S.P.O.C.K., groupe suédois synthpop ;
(2309) Mr. Spock, un astéroïde.
Spock, un moteur de recherche spécialisé sur la recherche d'informations personnelles.